Rumunjska:
 Popeşti (Argeş, Rumunjska), naselje u županiji Argeş
 Popeşti (Bihor, Rumunjska), naselje u županiji Bihor
 Popeşti (Iaşi, Rumunjska), naselje u županiji Iaşi
 Popeşti (Vâlcea, Rumunjska), naselje u županiji Vâlcea
 Popeşti (Vrancea, Rumunjska), naselje u županiji Vrancea
 Popeşti (rijeka)